Opiz peut désigner :
 Georg Emanuel Opiz (1775-1841) : peintre, graveur, lithographe et romancier bohémien ;
 Philipp Maximilian Opiz (1787-1858) : taxonomiste et botaniste autrichien.

Homonymie de patronyme